Vallø — município dinamarquês de Roskilde
 Vallo Torinese — comuna italiana do Piemonte
 Mazara del Vallo — comuna italiana da Sicília
 Vallo della Lucania — comuna italiana da Campânia
 Vallo di Nera — comuna italiana da Úmbria
 Pago del Vallo di Lauro — comuna italiana da Campânia
 San Lorenzo del Vallo — comuna italiana da Calábria

Desambiguações de topônimos